KTM Tech 3 é uma equipa satélite da KTM na Moto GP.

História 
Participou no campeonato do mundo de MotoGP com o motociclista norte-americano Colin Edwards e o britânico James Toseland, que conduziam uma Yamaha YZR-M1, tal como Valentino Rossi e Jorge Lorenzo da equipa Fiat Yamaha Team.

Ambos Edwards e Toseland conduzem com pneus Michelin. Edwards encontra-se em 6º lugar no campeonato do mundo. Já o seu companheiro de equipa, Toseland, encontra-se no 11º lugar. A Yamaha Tech 3 já venceu um campeonato do mundo de 250cc em 2000 com Olivier Jacque.

Resultados na Moto GP

Equipes da MotoGP